Сераковський, або Сєраковський, жіноча форма — Сераковська (, ) — польське прізвище.

Відомі носії 
 Анджей Сєраковський (†1649) — польський шляхтич, військовик, урядник Речі Посполитої.
 Вацлав Сераковський (1700—1780) — польський шляхтич, римо-католицький релігійний діяч, львівський латинський архиєпископ.
 Зигмунт Сераковський (1826—1863) — діяч польського й російського визвольного руху, родом із Волині.
 Себастьян Сераковський (1743—1824) — польський архітектор, єзуїт, один з засновників і перший директор Астрономічної обсерваторії у Львові, ректор Ягеллонського університету (1809—1814).
 Юзеф Сераковський (1682—1748) — великий коронний стражник у 1730—1748 роках, староста Житомира в 1725—1727 роках, королівський полковник з 1711 року, староста ольшанський, посол Речі Посполитої в Османській імперії в 1732—1733 роках.
 Ян Анджей Сераковський (бл. 1640—1698) — польський шляхтич, військовик, урядник Речі Посполитої.

Див. також 

 Марянув-Сераковський — село в Польщі, у гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства.
 Сераковська-Гута — село в Польщі, у гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства.

Польські прізвища